Ингрид Кристиансен — норвежская легкоатлетка, которая специализировалась в беге на длинные дистанции. Чемпионка мира 1987 года в беге на 10 000 метров с результатом 31.05,85. На Олимпиаде 1984 года заняла 4-е место в марафоне. На олимпийских играх 1988 года вышла в финал на дистанции 10 000 метров, однако в финальном забеге не смогла закончить дистанцию. Многократная победительница чемпионатов мира по кроссу. Победительница чемпионата Европы 1986 года в беге на 10 000 метров.

Достижения 
 1984:  Лондонский марафон — 2:24.26
 1985:  Лондонский марафон — 2:21.06 — 
 1986:  Чикагский марафон — 2:27.08
 1987:  Лондонский марафон — 2:22.48
 1988:  Лондонский марафон — 2:25.41
 1989:  Нью-Йоркский марафон — 2:25.30

Мировые рекорды 
В таблице указаны все мировые рекорды, которые она установила на протяжении спортивной карьеры

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Норвегии
Марафонцы Норвегии
Победители Лондонского марафона
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Победители Нью-Йоркского марафона
Победители Чикагского марафона